Рык — славянская фамилия происходит от слова "рыкать", "рявкать" - громко рычать.:
 Рык, Евгений Валентинович (род. 1955) — доктор философских наук, советский, российский драматург, прозаик, учёный, член Союза писателей России.
 Рык, Иван Афанасьевич (1888, Полтава — 1961, Буэнос-Айрес) — российский архитектор
 Рык, Яков Иосифович (род. 1929) — советский скульптор.

См. также 
 Рик

Примечания